

Жеркув — місто в Яроцинському повіті Великопольського воєводства
 Жеркув — гміна в Яроцинському повіті Великопольського воєводства
 Жеркув — село в гміні Бжеґ-Дольни Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Жеркув — село в гміні Ґнойник Бжеського повіту Малопольського воєводства